Municipio de Johnson puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Johnson (condado de Clay, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Clay.
 Municipio de Johnson (condado de Little River, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Little River.
 Municipio de Johnson (condado de Logan, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Logan.
 Municipio de Johnson (condado de St. Francis, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de St. Francis
 Municipio de Johnson (condado de Union, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Union.
 Municipio de Johnson (condado de Washington, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Johnson (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Wells.
 Municipio de Johnson (condado de Christian, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Christian.
 Municipio de Johnson (condado de Clark, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Clark.
 Municipio de Johnson (condado de Crawford, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Johnson (condado de Gibson, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Gibson.
 Municipio de Johnson (condado de Knox, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Knox.
 Municipio de Johnson (condado de LaGrange, Indiana), un municipio ubicado en el condado de LaGrange.
 Municipio de Johnson (condado de LaPorte, Indiana), un municipio ubicado en el condado de LaPorte.
 Municipio de Johnson (condado de Ripley, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Ripley.
 Municipio de Johnson (condado de Scott, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Scott.
 Municipio de Johnson (condado de Plymouth, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Plymouth.
 Municipio de Johnson (condado de Webster, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Webster.
 Municipio de Johnson (condado de Ness, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Ness.
 Municipio de Johnson (condado de Polk, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Polk.
 Municipio de Johnson (condado de Carter, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Carter.
 Municipio de Johnson (condado de Maries, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Maries.
 Municipio de Johnson (condado de Oregón, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Oregon.
 Municipio de Johnson (condado de Polk, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Polk.
 Municipio de Johnson (condado de Ripley, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Ripley.
 Municipio de Johnson (condado de Scotland, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Scotland.
 Municipio de Johnson (condado de Washington, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Johnson (condado de Champaign, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Champaign.